Ambrož je lahko: 

 Ambrož, moško osebno ime v Sloveniji
 Ambrož, priimek v Sloveniji